Ел Харалиљо има више значења:

 Ел Харалиљо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Харалиљо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харалиљо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харалиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харалиљо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харалиљо, Гранха Авикола (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харалиљо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харалиљо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Харалиљо (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Харалиљо (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику